District Giurgiu, een Roemeens district (județ) in de historische regio Walachije, met als hoofdstad Giurgiu
Giurgiu (stad), een stad in het gelijknamige district Giurgiu, Muntenië, Roemenië